|-
| 100701 - || || 5 de gener, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100702 - || || 1 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100703 - || || 5 de gener, 1998 || Chichibu || N. Sato
|-
| 100704 - || 1998 BG || 17 de gener, 1998 || Modra || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| 100705 - || || 22 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100706 - || || 24 de gener, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 100707 - || || 25 de gener, 1998 || Modra || A. Galád
|-
| 100708 - || || 22 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100709 - || || 22 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100710 - || || 22 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100711 - || || 27 de gener, 1998 || Sormano || A. Testa, P. Ghezzi
|-
| 100712 - || || 22 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100713 - || || 22 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100714 - || || 22 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100715 - || || 22 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100716 - || || 25 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100717 - || || 25 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100718 - || || 28 de gener, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100719 - || || 29 de gener, 1998 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| 100720 - || || 23 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100721 - || || 25 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100722 - || || 29 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100723 - || || 28 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100724 - || || 29 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100725 - || || 23 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100726 - || || 25 de gener, 1998 || Cima Ekar|| M. Tombelli, A. Boattini
|-
| 100727 - || || 22 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100728 - || 1998 CK || 2 de febrer, 1998 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| 100729 - || 1998 CX || 5 de febrer, 1998 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| 100730 - || || 13 de febrer, 1998 || San Marcello || L. Tesi, A. Boattini
|-
| 100731 - || 1998 DO || 18 de febrer, 1998 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| 100732 - || 1998 DQ || 19 de febrer, 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 100733 - || || 18 de febrer, 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 100734 - || || 18 de febrer, 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 100735 - || || 19 de febrer, 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 100736 - || || 17 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100737 - || || 23 de febrer, 1998 || Modra || A. Galád, A. Pravda
|-
| 100738 - || || 23 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100739 - || || 27 de febrer, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 100740 - || || 24 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100741 - || || 26 de febrer, 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 100742 - || || 23 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100743 - || || 23 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100744 - || || 28 de febrer, 1998 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 100745 - || || 2 de març, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100746 - || || 2 de març, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100747 - || || 3 de març, 1998 || Teide || Teide
|-
| 100748 - || || 1 de març, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100749 - || || 1 de març, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100750 - || || 6 de març, 1998 || Gekko || T. Kagawa
|-
| 100751 - || || 1 de març, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100752 - || || 3 de març, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100753 - || || 19 de març, 1998 || Mallorca || A. López, R. Pacheco
|-
| 100754 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100755 - || || 20 de març, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100756 - || || 24 de març, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 100757 - || || 20 de març, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100758 - || || 20 de març, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100759 - || || 22 de març, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100760 - || || 24 de març, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 100761 - || || 24 de març, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 100762 - || || 26 de març, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 100763 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100764 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100765 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100766 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100767 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100768 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100769 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100770 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100771 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100772 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100773 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100774 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100775 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100776 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100777 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100778 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100779 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100780 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100781 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100782 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100783 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100784 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100785 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100786 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100787 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100788 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100789 - || || 21 de març, 1998 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 100790 - || || 24 de març, 1998 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 100791 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100792 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100793 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100794 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100795 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100796 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100797 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100798 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100799 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100800 - || || 24 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
0